Schmeer ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Schmeer (* 1964), deutscher Schauspieler
 Gisela Schmeer (* 1926), deutsche Ärztin, Psychologin, Psychoanalytikerin und Kunsttherapeutin
Hans Schmeer (1902–1970), deutscher Bibliothekar
 Karen Schmeer (1970–2010), US-amerikanische Filmeditorin
 Margrethe Schmeer (* 1950), Kommunalpolitikerin und ehemalige Bürgermeisterin der Stadt Aachen
 Rudolf Schmeer (1905–1966), deutscher Politiker (NSDAP)
 Sebastian Schmeer (* 1987), deutscher Fußballspieler

Weiteres:
 (6601) Schmeer, ein Asteroid des Hauptgürtels